Уикипедия на сицилиански език () е раздел на сицилиански език в Уикипедия. Проектът започва работа през октомври 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Сицилиански език
Сицилиански език
Езици в Италия
Сицилия